NST se može odnositi na:

 Nov način slaganja teksta
 Nintendo Software Technology, proizvođač video igara